

Персоналії 

 Карл Корш — німецький філософ-марксизм
 Федір Корш — російський і український філолог, перекладач, поет

Топоніми 

 Корш — гора (4000 м) у гірському хребті Королеви Єлизавети, в Трансантарктичних горах (Антарктида).